Rögge ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Friedrich Wilhelm Rögge (1829–1908), deutscher Genremaler
 Wilhelm Rögge (1870–1946), deutscher Illustrator und Maler, seltene Schreibweise für Wilhelm Roegge

Siehe auch:
 Rogge
 Roggen (Begriffsklärung)
 Röcke